Steinhagen is de naam van meerdere plaatsen en gemeenten in Duitsland:
 Steinhagen (Mecklenburg)
 Steinhagen (Noordrijn-Westfalen)
 Steinhagen (Satow)
 Steinhagen (Vorpommern)